

Patronyme 
 Antoine Lenègre (1819-1867), relieur français ;
 Jean Lenègre (1904-1972), médecin français.